Кайтриона Дженнингс (; 17 июня 1980, Леттеркенни) — ирландская легкоатлетка, которая специализируется в беге на длинные дистанции. На олимпийских играх 2012 года заняла последнее 107-е место в марафоне, показав результат 3:22.11.

Выступала на чемпионате мира по полумарафону 2009 года, где заняла 55-е место, показав время 1:20.47. Победительница 10-километрового пробега Dublin Women's Mini Marathon 2011 года. Заняла 12-е место на Роттердамском марафоне 2012 года с личным рекордом — 2:36.17.

Ссылки 
 

Бегуны на длинные дистанции Ирландии
Марафонцы Ирландии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года